rezerwat – objęty ochroną ścisłą teren o szczególnych walorach przyrodniczych lub krajoznawczych, np. rezerwat przyrody (w Polsce)
 rezerwat – wydzielony obszar przymusowego osiedlenia ludności rdzennej, zob. rezerwat Indian
 Rezerwat – polski zespół muzyczny
 Rezerwat – album muzyczny grupy Rezerwat
 Rezerwat – polski film z 2007